Голованова — фамилия, женский вариант фамилии .
 Голованова, Елизавета Игоревна (род. 1993) — российская модель, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2012».
 Голованова (Котовщикова), Наталия Евгеньевна (род. 1942) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 
 Голованова, Тамара Сергеевна (урожд. Мозалевская; 1924—2010) — советская и российская танцовщица, художественный руководитель.
 Голованова, Татьяна Константиновна (род. 1959) — российская художница.
 Голованова, Эмилия Николаевна (1927—1999) — советский и российский орнитолог, фотограф-анималист, автор книг о птицах, популяризатор науки.